Grand Rapids se poate referi la

Locuri

Canada 
 
 Grand Rapids, Manitoba

Statele Unite ale Americii 

 Grand Rapids, Michigan
 Grand Rapids, Michigan metropolitan area
 Grand Rapids, Minnesota
 Grand Rapids, Ohio
 Grand Rapids, Wisconsin, Wisconsin, orășel din Comitatul Wood 
 Orașul Wisconsin Rapids, Wisconsin, de asemenea în Wood County, cunoscut anterior sub numele de Grand Rapids

Căi ferate 

 Grand Rapids, Grand Haven and Muskegon Railway
 Grand Rapids, Newaygo and Lake Shore Railroad
 Grand Rapids and Indiana Railroad

Vezi și 

 Grand Rapids Township

Nume proprii